Knäsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Knäsjön, Småland, sjö i Lessebo kommun,  (14,7 ha)
Knäsjön, Värmland, sjö i Säffle kommun,  (33,2 ha)
Lill-Knäsjö, Lill- sjö i Älvdalens kommun,  (26,4 ha)
Stor-Knäsjö, Stor- sjö i Älvdalens kommun,  (74,3 ha)
Knäsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (67,9 ha)
Knäsjön (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (2,08 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn